Club infernale (Hellfire Club) – associazione criminale immaginaria dell'universo Marvel
 Hellfire Club – album degli Edguy del 2004
 Hellfire Club – nome di svariati circoli di libertini fondati in Gran Bretagna ed Irlanda nel XVIII secolo